Амара има више значења:

 Амара (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Амара (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Амара (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији